Первая футбольная лига 1966/1967 () — 9-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 10 сентября 1966 года и закончился 25 июня 1967 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1966/1967
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1966 году
Спорт в Турции в 1967 году